

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Krar“ beginnt.

Krar 



Kraru 
 Krarup, Carl Emil (1872–1909), dänischer Bauingenieur, der im Telegrafenwesen arbeitete
 Krarup, Ole (1935–2017), dänischer Politiker, MdEP